Aceasta este o listă a cutremurelor majore din Rusia.Anul 2013 a fost un an foarte activ seismic în Rusia, înregistrându-se 14 cutremure cu Mw între 6 și 7, un cutremur cu Mw între 7 și 8, și un cutremur cu Mw peste 8.

Listă

1923 - 2012 

Notă: cutremure +6.5 Mw, cu excepția cutremurului din 2008

2013 

Notă: cutremure +6.0 Mw

Referințe 

Rusia
Cutremure
Listă